Aquella temporada fou la primera que guanyava el Campionat del Món un pilot amb una motocicleta fabricada al seu país: Fou el català Jordi Tarrés, amb la també catalana Gas Gas.

Classificació final

Referències 

 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 1993